

Wydarzenia 

 Sztorm zniszczył perską flotę zmierzającą do Grecji